Die Pentax 67 II ist eine analoge Mittelformatkamera der Pentax Corporation für den professionellen Einsatz.

Sie zeichnet sich durch eine massive Konstruktion als einäugige Spiegelreflexkamera für das Format 6 × 7 cm, automatische Belichtungsmessung (bei angeschlossenem AE-Pentaprismensucher) und Manual-Fokus aus. Unterstützte Filmformate sind 120er- und 220er-Rollfilm, verwendbare Wechselobjektive sind vom Typ Pentax Takumar und SMC.

Die Produktion wurde im September 2009 eingestellt.

Einzelnachweise 

67 II